Bernard de Vienne peut désigner :

 Bernard de Vienne, musicien et compositeur contemporain français, né le  à Tunis.
 Bernard de Vienne  († 842), militaire dans l'armée de Charlemagne, évêque de Vienne ; saint chrétien fêté le 22 janvier.

Références